Big Cedar Creek ist der Name mehrerer Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Big Cedar Creek (South Fork Ouachita River) im Montgomery County, Arkansas 
 Big Cedar Creek (Sugarloaf Creek) im Sebastian County, Arkansas  und im Le Flore County, Oklahoma 
 Big Cedar Creek (Fourche LaFave River) im Scott County, Arkansas 
 Big Cedar Creek (Coosa River) im Floyd County, Georgia 
 Big Cedar Creek (Ohoopee River) im Johnson County, Georgia 
 Big Cedar Creek (Little River) (Lake Sinclair) im Jones County, Georgia 
 Big Cedar Creek (Clear Creek) im Idaho County, Idaho 
 Big Cedar Creek (Whitewater River) im Franklin County, Indiana 
 Big Cedar Creek (Snowy Creek) im Ventura County, Kalifornien 
 Big Cedar Creek (Verdigris River) im Wilson County, Kansas 
 Big Cedar Creek (Little Blue River) im Jackson County, Missouri 
 Big Cedar Creek (Pascagoula River) im Jackson County, Mississippi 
 Big Cedar Creek (Rocky River) im Stanly County, North Carolina 
 Big Cedar Creek (Cedar Creek) im Holt County, Nebraska 
 Big Cedar Creek (Kiamichi River) im Humboldt County, Nevada 
 Big Cedar Creek (Broad River) im Richland County, South Carolina 
 Big Cedar Creek (Moreau River) im Perkins County, South Dakota 
 Big Cedar Creek (Clinch River) im Russell County, Virginia